«Little Ol' Cowgirl» — другий студійний альбом гурту Dixie Chicks, випущений 1992 року.

Список пісень 
 Little Ol' Cowgirl —2:53
 A Road Is Just a Road —3:15
 She'll Find Better Things to Do —3:00
 Irish Medley —3:57
 You Send Me —2:51
 Just a Bit Like Me —3:56
 A Heart That Can —2:35
 Past the Point of Rescue — 3:30
 Beatin' Around the Bush —2:32
 Two of a Kind —4:12
 Standin' by the Bedside — 2:29
 Aunt Mattie's Quilt — 3:57
 Hallelujah, I Love Him So —2:41
 Pink Toenails — 3:24

Посилання 

 

Альбоми Dixie Chicks
Англомовні музичні альбоми